Соран (Soranus; гръцки: Soranos) е име на:

 Соран, ("Hirpi Sorani"), ("Apolo Sorano"), римски бог на сабините
 Когномен на фамилията Марции
 Квинт Марций Барей Соран, суфектконсул 34 г.
 Квинт Марций Барей Соран (консул 52 г.)
 Квинт Марций Бареа Сервилий Соран (Бареа Соран), римски политик 1 век
 Квинт Марций Бареа Сура, приятел на бъдещия император Веспасиан и баща на Марция (майка на Траян) и Марция Фурнила (втора съпруга на бъдещия император Тит)
 Марция Сервилия Сорана (Сорана), съпруга на сенатор Аний Полион
 Соран Ефески, гръцки физик, писател; лекар от Ефес в Рим 100 г.

Други:
 Сорано, град в Тоскана, Италия
 Сора (Лацио), град в Лацио, Италия
 Сорате, (Mont Soracte), планина, където се почита бог Соран

Вижте също 
 Серан (пояснение)